Waardhuizen (plaats), een plaats in de gemeente Altena.
Waardhuizen (Amstelveen), een woonwijk in de gemeente Amstelveen.